Gehrhardt ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Gehrhardt (1867–1936), deutscher Forstwissenschaftler und Hochschullehrer
 Rainer Gehrhardt (1940–2010), deutscher Radiomoderator

Siehe auch:
 Gerhard
 Gerhardt